Felipe 6. (Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y de Grecia; født ) er konge af Spanien siden 19. juni 2014.

Felipe er det tredje barn og den eneste søn af kong Juan Carlos og dronning Sofía af Spanien. Han blev tronfølger, da hans far blev konge efter Francisco Francos død i 1975. Han overtog tronen fra sin fader kong Juan Carlos, da denne abdicerede i 2014.

Kong Felipe er gift med Dronning Letizia, med hvem han har døtrene Leonor og Sofia.

Kong Felipe tilhører fyrstehuset Bourbon.

Biografi 

Felipe blev født den  på Nuestra Señora de Loreto-klinikken i Madrid. Han var det tredje barn og eneste søn af den daværende prins Juan Carlos af Spanien og prinsesse Sofia af Grækenland og Danmark. Ved fødslen havde han to ældre søstre, infantinde Elena og infantinde Cristina. Han blev døbt med vand fra Jordanfloden den 8. februar 1968 på Zarzuela-slottet ved Madrid af Madrids ærkebiskop Casimiro Morcillo. Han blev døbt med navnene Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos, opkaldt efter sin forfader Filip 5. af Spanien, sin farfar Juan af Barcelona, sin morfar Paul 1. af Grækenland og sin oldefar Alfons 13. af Spanien samt de Todos los Santos ("af alle helgenerne"), som er en tradition hos de spanske bourboner.

Han blev født som en ordinær spansk prins, men da faren blev udråbt til konge efter general Francos død i 1975, blev han som tronfølger givet titlen fyrste af Asturien, som svarer til den britiske titel prins af Wales. Titlen er knyttet til Castiliens krone. Han har også titel af fyrste af Gerona, hertug af Montblanc, greve af Cervera og herre af Balaguer, alle titler knyttet til Aragons krone. Videre har han titel af Fyrste af Viana, knyttet til Navarras krone.

Som prins studerede han jura og økonomi i Madrid fra 1987 til 1993, og tog senere en mastergrad i internationale forhold ved Georgetown University i Washington D.C. Han har yderligere en militær uddannelse.

1. november 2003 blev forlovelsen mellem prinsen og TV-journalisten Letizia Ortiz Rocasolano bekendtgjort. De giftede sig i Almudena-katedralen i Madrid den 22. maj 2004. Vielsen blev fulgt af en række prominente kongelige og ikke-kongelige gæster, samt 25 millioner TV-seere i Spanien og resten af verden.

Den 8. maj 2005 blev det meddelt, at tronfølgerparret ventede sit første barn. Prinsesse Leonor blev født 31. oktober 2005, og blev nummer to i arverækkefølgen efter sin far. Kronprins Felipe fik senere en datter mere, Sofia, født 29. april 2007.

Felipe overtog den 19. juni 2014 den spanske trone som Felipe d. 6. af Spanien efter at faderen, kong Juan Carlos, havde abdiceret.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater 
 30. januar 1968 – 22. januar 1977: Hans kongelige højhed Infante Felipe af Spanien
 22. januar 1977 – 19. juni 2014: Hans kongelige højhed Prinsen af Asturias
 19. juni 2014 – present: Hans Majestæt  Kongen af Spanien

Æresbevisninger

Dekorationer 
 : Kommandør af Storkorset af Trestjerneordenen (siden den 16. oktober 2004).
 : Storkors af Sankt Olavs Orden (No.St.O.1.)  (1995)
 : Ridder af Hosebåndsordenen  (2017)

Anetavle

Noter

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Det Spanske Kongehus' officielle hjemmeside 

Huset Bourbon
Regenter af Spanien
Fyrster af Asturien
Katolske monarker
Personer fra Madrid
Storkors af Sankt Olavs Orden
Riddere af Serafimerordenen
Kommandører af Storkorset af Trestjerneordenen